Mirabello kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Mirabello Monferrato, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 
 Mirabello, Emilia-Romagna, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 
 Mirabello, Lodi, ort, Provincia di Lodi, 
 Mirabello, Pescara, ort, Provincia di Pescara, 

Robotskapade Italienförgreningar